Erik Gustafsson (né le  à Kvissleby en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Njurunda SK, il part en Amérique du Nord en 2008 et intègre les Wildcats de Northern Michigan dans le championnat NCAA. Le , il signe un contrat de trois ans avec les Flyers de Philadelphie. Il passe professionnel avec leur club-école des Phantoms de l'Adirondack dans la Ligue américaine de hockey. Le , il débute dans la Ligue nationale de hockey avec les Flyers chez les Sénateurs d'Ottawa. Il marque son premier but  face aux Sabres de Buffalo.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Central Collegiate Hockey Association 
2007-2008 : nommé dans l'équipe des recrues.
2008-2009 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
2008-2009 : nommé meilleur défenseur offensif.
2009-2010 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
2009-2010 : nommé meilleur défenseur offensif.

Ligue américaine de hockey 
2010-2011 : nommé dans l'équipe des recrues.
2010-2011 : participe au match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005|| Timrå IK U18|| Suède U18|| 14|| 4|| 2|| 6|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Timrå IK U18|| Suède U18|| 8|| 2|| 1|| 3|| 8|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Timrå IK Jr.|| Suède Jr.|| 38|| 3|| 4|| 7|| 26|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| Timrå IK Jr.|| Suède Jr.|| 41|| 7|| 13|| 20|| 93|| 3|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2007-2008|| Wildcats de Northern Michigan || CCHA|| 44|| 0|| 27|| 27|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Wildcats de Northern Michigan || CCHA|| 40|| 4|| 30|| 34|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Wildcats de Northern Michigan || CCHA|| 39|| 3|| 29|| 32|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Phantoms de l'Adirondack|| LAH|| 5|| 2|| 5|| 7|| 0||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Phantoms de l'Adirondack || LAH|| 72|| 5|| 44|| 49|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Flyers de Philadelphie || LNH|| 30|| 1|| 4|| 5|| 2|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2011-2012|| Phantoms de l'Adirondack|| LAH|| 28|| 1|| 16|| 17|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Flyers de Philadelphie || LNH|| 27|| 3|| 5|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Phantoms de l'Adirondack|| LAH|| 39|| 5|| 17|| 22|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Flyers de Philadelphie || LNH|| 31|| 2|| 8|| 10|| 6|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2014-2015|| Avangard Omsk || KHL || 56|| 6|| 16|| 22|| 18|| 12|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
|2015-2016|| Kloten Flyers || LNA ||48 ||3 ||26 ||29 ||18 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 2016-2017|| Avangard Omsk || KHL || 50 || 3 || 16|| 19|| 20 || 12|| 0|| 5|| 5|| 4
|-
| 2017-2018|| Avangard Omsk || KHL || 23 || 1 || 9 || 10 || 6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 25 || 1 || 12 || 13 || 18 || 2 || 0 || 1 || 1 || 1
|-
| 2018-2019 || Luleå HF || SHL || 49 || 6 || 21 || 27 || 37 || 10 || 3 || 6 || 9 || 2
|-
| 2019-2020 || Luleå HF || SHL || 46 || 12 || 20 || 32 || 16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Luleå HF || SHL || 47 || 4 || 28 || 32 || 14 || 7|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2021-2022|| Luleå HF || SHL ||  || 

| 91 || 6 || 17 || 23 || 14 || 9 || 2 || 1 || 3 || 4

Au niveau international 

| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 1|| 2|| 2|| +7||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 1|| 1|| 6|| -4|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 0|| 0|| 4|| -5|| align="left"|  place
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -1|| align="left"|  place

Références 

Naissance en décembre 1988
Naissance dans le comté de Västernorrland
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Flyers de Philadelphie
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du EHC Kloten
Joueur de hockey sur glace des Wildcats de Northern Michigan
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Luleå HF
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018